Трка на 10.000 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржан је 5. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинга 2015. није бранила Вивијан Јепкемои Черијот из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 33 такмичарке из 20 земаља.

  (2)
  (2)
  (3)
  (3)
  (2)

  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
Списак рекорда у овој дисциплини пре почетка светског првенства 2017. године (3. август 2017) .

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2017. године је пре почетка светског првенства (3. августа 2017) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 5. августа 2017. године са почетком у 20:10 по локалном времену.,

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 10.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном